Дебора «Деби» Энн Мейзар Коркос (; 13 августа 1964, Квинс, Нью-Йорк) — американская актриса.

Биография 
Родители Деби — Нэнси и Гарри Мейзар. Отец родился в Латвийской ССР, в еврейской семье. Мать Деби была католичкой.

В 1984 году Деби первый раз появилась на телевидении. Позже Мейзар неоднократно появлялась в клипах известных и прославленных звезд (например, в клипе «True Blue» Мадонны). Спустя некоторое время Деби Мейзар стала играть и в художественных картинах.

Один из известных фильмов с её участием — это «Бетховен 2». Также Деби снималась в эпизоде сериала «Друзья» и в нескольких эпизодах сериала «Красавцы».

Личная жизнь 
С 16 мая 2002 года Мейзар замужем за поваром и предпринимателем . У супругов есть две дочери: Эвелина Мария Коркос (род. 12 июля 2002) и Джулия Изабель Мейзар-Коркос (род. 17 марта 2006).

21 марта 2020 года Мейзар сообщила, что недавно ей был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки